Григорий Шевченко: Шевченко, Григорий Васильевич (1921—1946) — начальник радиостанции роты связи, полный кавалер Ордена Славы.
 Шевченко, Григорий Иванович (1922—1984) — командир роты 986-го стрелкового полка, капитан; Герой Советского Союза.
 Шевченко, Григорий Макарович (1922—1944) — командир батальона, Герой Советского Союза.
 Шевченко, Григорий Мефодиевич (1902—1943) — командир 957-го стрелкового полка, Герой Советского Союза.
 Шевченко, Григорий Сергеевич (1936—2010) — актёр Владимирского академического театра драмы, заслуженный артист России.